Il torneo di curling in carrozzina ai X Giochi paralimpici invernali si è svolto dal 13 al 20 marzo 2010 al Vancouver Olympic/Paralympic Centre di Vancouver. Ognuna delle dieci nazionali partecipanti, composta da tre uomini ed una donna, si è fronteggiata in un girone all'italiana (round robin) con le altre nove, in partite composte da otto end. La medaglia d'oro è stata vinta dal Canada, l'argento dalla Corea del Sud e il bronzo dalla Svezia.

Nazioni qualificate 
In base al ranking mondiale delle stagioni 2007, 2008 e 2009 le nazioni qualificate sono state:

Squadre 
Le nazioni qualificate si sono presentate ai Giochi paralimpici con le seguenti squadre:

Calendario

Girone all'italiana

Risultati

Sessione 1
13 marzo 2010, 12:30
(*) martello

Sessione 2
13 marzo 2010, 18:00

Sessione 3
14 marzo 2010, 12:30

Sessione 4
14 marzo 2010, 18:00

Sessione 5
15 marzo 2010, 12:30

Sessione 6
15 marzo 2010, 18:00

Sessione 7
16 marzo 2010, 12:30

Sessione 8
16 marzo 2010, 18:00

Sessione 9
17 marzo 2010, 12:30

Sessione 10
17 marzo 2010, 18:00

Sessione 11
18 marzo 2010, 12:30

Sessione 12
18 marzo 2010, 18:00

Spareggio
19 marzo 2010, 14:30

Classifica 

Accedono alle semifinali le prime quattro classificate, Canada, Stati Uniti, Corea del Sud e Svezia per il quarto posto disponibile dopo spareggio con l'Italia.

Semifinali 
20 marzo 2010, 10:00

Finali

Finale per il bronzo
20 marzo 2010, 15:30

Finale per l'oro 
20 marzo 2010, 15:30

Podio

Medagliere

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 

 10
Giochi paralimpici
Sport ai X Giochi paralimpici invernali